New Harbour oder New Harbor steht für folgende geographischen Objekte:

in Antarktika:
 New Harbour (Antarktika), Bucht im Viktorialand
 New Harbour Heights, früherer Name des Mount Barnes, Berg in den Kukri Hills 

in Australien:
 New Harbour (Tasmanien), Lagune

in Kanada:
 New Harbour (Neufundland und Labrador), Ort
 New Harbour (Guysborough County), Ort in Nova Scotia
 New Harbour (Chester), Ort in Nova Scotia

in Gibraltar:
 New Harbours, Industrieanlage

in Singapur:
New Harbour, früherer Name des Keppel Harbour

in den Vereinigten Staaten:
 New Harbor (Maine), Ort
 New Harbour Mall, Einkaufszentrum in Fall River, Massachusetts